Фабіо Періні (народився 1940 року), італійський підприємець і винахідник
 Флора Перині (1887-1975), італійський оперний меццо-сопрано
 Піт Періні (1928-2008), американський футболіст
 Лоренцо Періні (1994-), італійський перешкода
 Періні (танець), індійська класична танцювальна форма
 Tutor Perini Corporation
 Одоардо Періні (*Odoardo Perini, 5 квітня 1671 — 29 грудня 1757) — італійський художник періоду бароко.
 Будівельна компанія Perini